Бальдауф () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Бальдауф, Роберт — швейцарский филолог и приват-доцент Базельского университета в конце XIX — начале XX веков.
 Бальдауф, Фёдор Иванович (ок. 1800—1839) — русский поэт.